Варда Фока () может относиться к:
 Варда Фока Старший (ум. ок. 968) — византийский военачальник, отец императора Никифора II Фоки;
 Варда Фока Младший (ум. 989) — византийский военачальник, внук предыдущего.
Фоки